Командный чемпионат Европы по спидвею среди юниоров — ежегодный турнир, проводимый Европейским Мотоциклетным Союзом (UEM), начиная с 2008 года.

Возрастное ограничение 
Минимальный возраст для участия в турнире — 16 лет, максимальный — 23 года (спортсмен имеет право участвовать в турнире до конца года, в котором ему исполнилось 23 года). По 2012 год возрастным ограничением было 19 лет, по 2020 год - 21 год.

Составы команд 
Чемпионат состоит из 1 или 2 полуфиналов и финала.

В каждой из гонок турнира принимают участие 4 национальных команды в составе 5 человек (4 основных гонщика и 1 запасной):
 Команда A (красный цвет нашлемников): № 1, 2, 3, 4 и 17
 Команда B (синий): № 5, 6, 7, 8 и 18
 Команда C (белый): № 9, 10, 11, 12 и 19
 Команда D (жёлтый): № 13, 14, 15, 16 и 20.

В турнире разрешено использование тактических замен при отставании от лидера на 6 и более замен. Каждый гонщик может быть использован в качестве ТР 1 раз.

Соревнования проводятся по 20-заездной сетке: 16 заездов по таблице, а составы заездов 17-20 определяются по сумме очков, набранных гонщиками за 16 заездов: так, в 17 заезде участвуют гонщики, идущие по набранным очкам в своей команде четвёртыми, в 18 — имеющие третье место, в 19 — второе, в 20 — лучшие гонщики каждой команды.

Победители

Медальный зачёт

Статистика 
 На сегодняшний день наиболее титулованным участником турнира является пятикратный чемпион Доминик Кубера (2016-2017, 2019-2021).

 Пшемыславу и Петру Павлицким, Бартошу Змарзлику, Мадсу Хансену, Доминику Кубере и Виктору Лампарту удавалось завоёвывать титулы чемпионов Европы среди юниоров и в личном, и в командном зачётах.

Соревнования по спидвею
Чемпионаты Европы среди юниоров